Апел може да се односи на:

 Апел, општина у Немачкој
 Апел (Тарн), насеље и општина у Француској
 Апел (ТВ филм)